Odbojka je u programu Univerzijade oduvijek (od 1959.). Nije bila zastupljena samo 1975. i 1989. godine.

Izdanja 

Univerzijada
Univerzijade